„Wattignies” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Wattignies” – okręt liniowy typu Téméraire z końca XVIII wieku
 „Wattignies” – krążownik torpedowy typu Wattignies z lat 90. XIX wieku
 „Wattignies” – nieprzyjęty do służby okręt patrolowy typu Bouvines z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów